Sancho II de Portugal, apodado el Capelo o el Piadoso (Coímbra, 8 de septiembre de 1207-Toledo, 4 de enero de 1248) fue rey de Portugal. Era el hijo mayor del futuro rey Alfonso II de Portugal y de su esposa, la infanta castellana Urraca de Castilla.

Biografía 
Nacido durante el reinado de su abuelo Sancho I, el segundo rey portugués, su padre subió al trono en 1211. Sancho ascendió al trono en 1223 y fue sucedido por su hermano Alfonso de Boulogne en 1248.

En la época en que ascendió al trono, Portugal estaba envuelta en un conflicto diplomático con la Santa Sede. Su padre, Alfonso II, había sido excomulgado por el papa Honorio III por sus intentos de reducir el poder de la iglesia en el país. Sancho II firmó un tratado de 10 puntos con el papa, pero el rey prestó poca atención a su cumplimiento. Su prioridad fue la Reconquista de la parte sur de la península ibérica a los musulmanes. A partir de 1236, Sancho II conquistó diversas ciudades en el Algarve y en Alentejo, asegurando la posición portuguesa en la zona.

Sancho II fue un buen militar pero no demostró las mismas capacidades en la administración. Con su atención centrada en los asuntos militares, se facilitaron las disputas internas. La nobleza estaba descontenta con la conducta del rey e inició una conspiración en su contra. Además, la clase media de los mercaderes se enfrentaba con frecuencia con el clero sin que el Rey interviniera. Como resultado, el arzobispo de Oporto realizó una queja formal al papa, explicándole la situación. Gracias al poder de la Iglesia católica en el , el papa influyó en los portugueses para que eligieran a un nuevo rey para que remplazara al que denominó «"hereje»: en el Concilio Ecuménico latino de Lyon I, (convocado en 1245 y presidido por el papa Inocencio IV), además de deponer y excomulgar al emperador Federico II, se excomulgó a Sancho II de Portugal. El papa encomendó el gobierno del reino al hermano de Sancho, Alfonso, que en esos momentos residía en Francia como conde de Boulogne. Alfonso abdicó de sus posesiones francesas y se dirigió a Portugal adonde llegó en 1246, comenzando la guerra contra su hermano. Sancho II huyó hacía el exilio en Toledo, ciudad en la que murió el 4 de enero de 1248.

Conclusiones 
En la medida en que los conflictos con el clero ocurrieron en una escala mayor que la del reino portugués, demuestran una línea de oposición entre un modelo de sociedad teocrática, como el papado desde que lo proponía Gregorio VI y uno menos definido, pero que tiene el poder de los príncipes en su centro y que la recuperación del derecho romano contribuirá a unificar en torno a bases ideológicas más sólidas. Conflictos entre el rey y los obispos, estos últimos con sus poderes, intervenciones papales: todo parece converger en un punto donde los intereses casuísticos de los grupos se encuentran con procesos de largo plazo que afectan a la propia organización social urbana. También debe mencionarse que las consecuencias de estos disturbios continuarán durante el tiempo en que otros se encuentren en los cargos de Obispo antes mencionados.

Los restos escritos de la cancillería de Sancho II ofrecen un gran número de lagunas, a veces extensas, por ejemplo de 1229 a 1235, que H. Fernandes cree que es el resultado de una probable destrucción de esta documentación por parte de su hermano y futuro rey Alfonso III. Hasta el año 1236, Mestre Vicente es canciller del rey, director de la política real, ocupando un importante cargo. Desde 1236 en adelante, Sancho II lleva frecuentemente a sus físicos a la Corte, señal de que probablemente ya estaba enfermo. El saqueo desde 1236 en adelante lo llevaron a cabo bandas de nobles con sus hombres.

José Mattoso, en su artículo sobre la "Crisis de 1245", habla de un creciente malestar social, lo que justifica un crecimiento demográfico desequilibrado en relación con la expansión territorial. También se habla de un desequilibrio coyuntural que también impulsa el bandidaje generalizado, practicado por delincuentes y otros, y también hay luchas encarnizadas entre nobles y clero.

Lejos de aparecer como un rey débil o un rex inútil, en varias ocasiones durante su reinado, Sancho II demostró tener un brazo de hierro para tomar posiciones difíciles, como la represalia contra las no cooperativas, la ofensiva sobre los bienes y beneficios eclesiásticos, la prueba constante. lealtad al monarca, entre otros ejemplos, siguiendo así la vena de su padre halcón.

Matrimonio 
Sancho se casó alrededor de 1245 con una dama castellana, Mencía López de Haro, hija de Lope Díaz II de Haro y de Urraca Alfonso de León, hija ilegítima del rey Alfonso IX de León, pero el matrimonio no tuvo hijos.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)
Excomulgados por la Iglesia católica
Nacidos en Coímbra
Fallecidos en Toledo
Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)